El nombre de «Iglesia de Santa María la Coronada», o cualquiera de sus variantes es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Santa María la Coronada.

Advocación 
 Santa María la Coronada;

Iglesias

en España 
 Iglesia de Santa María la Coronada, templo católico en la localidad de Medina Sidonia, provincia de Cádiz;
 Iglesia de Santa María la Coronada, templo católico en la localidad de San Roque, provincia de Cádiz;
 Iglesia de Santa María la Coronada, templo -del cual sólo se conserva la torre- en la localidad de Jimena de la Frontera, provincia de Cádiz;

en Reino Unido 
 Catedral de Santa María la Coronada, templo católico en Gibraltar.